

Miejscowości i  ich części w Polsce 
 Hucisko – przysiółek wsi Ruda Żmigrodzka w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Żmigród
 Hucisko – część wsi Teodorówka w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Frampol
 Hucisko – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród
 Hucisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Hucisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Gomunice
 Hucisko – część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Hucisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Klucze
 Hucisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Hucisko – część wsi Skawica w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Hucisko – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Gdów
 Hucisko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przysuskim, w gminie Przysucha
 Hucisko – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Hucisko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Niwiska
 Hucisko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk
 Hucisko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Harasiuki
 Hucisko – część wsi Drohobyczka w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Dubiecko
 Hucisko – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Hucisko – część wsi Huta Gogołowska w woj. podkarpackim, w pow. strzyżowskim, w gminie Frysztak
 Hucisko – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Hucisko – osada leśna w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kamienica Polska
 Hucisko – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Boronów
 Hucisko – wieś w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Włodowice
 Hucisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Hucisko – część wsi Fanisławice w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Łopuszno
 Hucisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Nowa Słupia
 Hucisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Strawczyn
 Hucisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Ruda Maleniecka
 Hucisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w Słupia Konecka
 Hucisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Stąporków

Inne 
 Hucisko – gromada w powiecie biłgorajskim
 Hucisko – gromada w powiecie koneckim
 Hucisko – gromada w powiecie suskim
 Hucisko – gromada w powiecie zamojskim

 Hucisko – wieś na Ukrainie obwodzie tarnopolskim
 Hucisko – polana w Dolinie Suchej Sielnickiej w Tatrach słowackich
 Hucisko – wiadukt nad torami kolejowymi w Gdańsku
 Hucisko – dawna wieś na Ukrainie w rejonie żółkiewskim
 Hucisko – przystanek kolejowy w miejscowości Hucisko, w rejonie tarnopolskim, w obwodzie tarnopolskim
 Hucisko – stacja kolejowa w Hucisku, w województwie małopolskim, w powiecie suskim
 Hucisko – była część wsi Ryczówek w województwie małopolskim, w powiecie olkuskim, w gminie Klucze
 Hucisko – potok, dopływ Stryszawki

Zobacz też 
 Huciska
 Huta
 Hucisko Jawornickie
 Hucisko Małokobielskie
 Hucisko Nienadowskie
 Hucisko Przybyszowskie
 Hucisko Turzańskie